Ordet platform har flere betydninger eller specialiseringer:
 Platform (subst. -en, -e, -ene): et afgrænset område beregnet til at stå på, ofte hævet over omgivelserne. En forhøjning. F.eks. en udsigtsplatform eller en boreplatform. Ordet platform bruges også om virtuelle områder eller steder. F.eks. kaldes et website i nogle tilfælde en digital platform.
 Platform (styresystem) – I computerterminologi en bestemt type styresystem kørende på en bestemt type maskiner. Nogle gange blot en bestemt type maskiner. Et eksempel på en platform kan være Linux på Alpha-processorer.
Platform (roman) – roman af Michel Houellebecq
  Et udgangspunkt for et politisk parti; et ideologisk grundlag for et politisk program 
 Platform (bil) − undervognen på en bil, hvorpå karrosseri, motor og hjul er monteret
 Platform (antologi) - antologi  fra  1980 med bidrage fra tidens nye kunstnere
 Platformspil - en genre inden for computerspil